Wannolot (komiks) – pojazd z komiksu Tytus, Romek i A’Tomek
 Wannolot (Voo Voo) – utwór Wojciecha Waglewskiego i lista dyskusyjna fanów zespołu Voo Voo